Stationswijk (Sint-Niklaas)
 Stationswijk (Sint-Truiden)
 Stationswijk-Noord - wijk in Kortrijk
 Stationswijk-Zuid - wijk in Kortrijk
 Statiewijk of Stationswijk, een gehucht in Deerlijk.